va ser una soprano catalana.

Es va formar a Sabadell amb la Maria Parasols i al conservatori del liceu de Barcelona amb Eugenia Kemeny de piano i cant. Durant els seus estudis va començar a actuar al teatre del liceu. El seu primer contacte amb la Zarzuela va tenir lloc durant la dècada de 1960 al teatre madrileny de la Zarzuela.

Serà una cantant de prestigi que cantarà en teatres d'Itàlia, Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, França i en diversos països d'Amèrica, un exemple és Santa fe de Nou Mèxic on va estrenar junt amb Frederica von Stade l'òpera de Villa-Lobos, Yerma. L'any 1982 va fundar l'associació d'amics de l'òpera de Sabadell abandonant el cant per dedicar-se a la gestió, organització i direcció de l'òpera a Sabadell.

Obres de teatre 
 Boheme (Liceu)
 El trovador (Liceu)
 Carmen (Liceu)
 Tosca (Liceu)
 La vida breve (Liceu)
 Falla (Liceu)
 Il giravot de maig (Liceu)
 Toldrà (Liceu)
 La dolores (Liceu)
 Brèton (Liceu)
 La rondalla d'esparvers (Liceu)
 Jaime Ventura Tort (Liceu)
 Adios a la Bohemia (Liceu)
 El burlador de Toledo. (Zarzuela en dos actos con libreto de Tomas Borrás i Ferraz Revenga)
 La canción del mar. (Zarzuela en dos actos con libreto de Antonio Quintero, musica de de Manuel Parada)

Referències 

Cantants sabadellencs
Sopranos catalanes
Naixements del 1937